Jaovanona Seth (1976 –) madagaszkári nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A Madagaszkári labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2012-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Források 

Madagaszkári labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek